Контактна група з питань України (UCG) або Контактна група з питань оборони України була сформована після російського вторгнення в Україну Міністерства оборони США у 2022 році. Станом на 15 червня 2022 року до нього входять міністри оборони понад 50 країн. Її очолює міністр оборони Ллойд Дж. Остін.

Історія

Перша зустріч 
27 квітня 2022 року Остін оголосив про створення цієї групи за участю понад 40 держав, яка вперше зустрілася на авіабазі Рамштайн.

Друга зустріч 
23 травня в Остіні відбулося друге засідання UCG. Зустріч була віртуальною. Перед зустріччю Остін поспілкувався з міністром оборони України Олексієм Резніковим, щоб отримати останній список необхідного обладнання.

Друге засідання Контактної групи по Україні відбулося фактично 23 травня 2022 року. До формату приєдналися п’ять нових країн: Австрія, Боснія і Герцеговина, Колумбія, Ірландія та Косово. Серед нових пожертвувань, про які було оголошено на зустрічі, були датські пускові установки протикорабельних ракет Harpoon, додаткова артилерія з Греції, Італії, Норвегії та Польщі, а також чеські гелікоптери, танки та ракетні системи. За словами Остіна, 20 країн оголосили про "нові пакети допомоги у сфері безпеки". На зустрічі Зеленський представив запит на артилерійські системи радіусом дії 150 кілометрів проти обіцянки не завдавати ударів по цілях на території Росії. Раніше Зеленський заявляв, що очікує, що рішення щодо системи залпового вогню М270 відбудеться на Рамштайн-2.

Третя зустріч 
Третя зустріч відбулася 15 червня 2022 року в Брюсселі, Бельгія. Групу знову розширили, включивши Еквадор, Грузію та Молдову. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, під час зустрічі відбулися нові угоди про допомогу, зокрема гелікоптери зі Словаччини, HIMARS і 155-мм гармати зі США, артилерія з Канади, Польщі та Нідерландів, РСЗВ з Німеччини.

На засіданні 15 червня було оголошено про нові надходження зброї та боєприпасів, наприклад понад 100 артилерійських знарядь.

Четверта зустріч 
20 липня UCG знову зібралася в електронному вигляді. У заході взяли участь близько 50 країн. Остін зазначив, що німецькі PzH 2000 і польські 155-мм гармати зараз на полі, і детально описав ще кілька внесків, серед яких були ще чотири системи HIMARS. До цієї дати понад 30 країн надіслали Україні летальну військову допомогу.

Остін і голова JCS генерал Марк Міллі провели після віртуальної події прес-брифінг, під час якого він згадав про допомогу Австралії та той факт, що США найближчим часом допоможуть Україні з її 16-м президентським скороченням військової техніки. Міллі зазначив, що у зустрічі взяли участь понад 50 країн, і зазначив, що на сьогоднішній день понад 200 українських військових пройшли навчання на HIMARS. Він заявив, що між президентським підписом про скорочення та використанням у полі є сім днів, і що боєприпаси для HIMARS повинні бути нормовані. Остін виправив Тома Боумена з Національного громадського радіо, що радіус дії боєприпасів GMLRS насправді становив 80 км, і зазначив, що солдатам знадобиться перенавчання для роботи з іншими боєприпасами. Міллі зазначив, що в той час як боєприпаси GMLRS дозволяють шість запусків на сагайдак, боєприпаси ATACMS зменшують можливості до одного пуску на сагайдак.

У той же день, коли UCG зібралася, на засіданні конференції  секретар ВПС  і  Чарльз К. Браун відповіли на запитання про можливість A-10 Warthog пожертвувань Україні, враховуючи, що ВВС США запросили дозвіл на звільнення 21 одиниці. Це питання було піднято після того, як 15 липня Палата представників США затвердила бюджет у 100 мільйонів доларів на навчання українських пілотів на системах озброєння F-15 і F-16.

Примітки 

Міжнародні відносини Еквадору
Міжнародні відносини Угорщини
Міжнародні відносини Чорногорії
Міжнародні відносини Албанії
Міжнародні відносини Північної Македонії
Міжнародні відносини Румунії
Міжнародні відносини Болгарії
Міжнародні відносини Латвії
Міжнародні відносини Естонії
Міжнародні відносини Литви
Міжнародні відносини Польщі
Міжнародні відносини Італії
Міжнародні відносини Норвегії
Міжнародні відносини Бельгії
Міжнародні відносини Словаччини
Міжнародні відносини Канади
Міжнародні відносини Іспанії
Міжнародні відносини Франції
Міжнародні відносини Німеччини
Міжнародні відносини України
Міжнародні відносини Великої Британії
Міжнародні відносини США
Міжнародні міжурядові організації